Ле-Салель (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Ле-Салель (Лозер) — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.